Tillören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tillören, Korsholm, Österbotten, 
 Tillören, Lovisa, Nyland,

Se även
Tallören

Robotskapade Finlandförgreningar